Поль-Анрі Матьє був чинним чемпіоном, але не зумів захистити свій титул, у півфіналі програвши Тейлору Денту.

У фіналі Дент переміг Саргіса Саргсяна з рахунком 7–6(7–5), 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

2003
Кубок Кремля